Luhe Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luhe Qu, härad, Jiangsu, 
 Luhe Xian (härad i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar